Catedral de Todos los Santos puede referirse a:
 La catedral metropolitana Todos los Santos de Santa Fe (Argentina), sede episcopal de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz.
 La catedral de Todos los Santos de El Cairo (Egipto), sede episcopal de la iglesia anglicana para el norte de África y el Cuerno de África.
 La catedral de Todos los Santos de Derby (Reino Unido), sede episcopal del Obispado de Derby.
 La catedral de Todos los Santos de Calabozo (Venezuela), sede episcopal de la Arquidiócesis de Calabozo.
 La catedral de Todos los Santos de Charlotte Amalie (Islas Vírgenes de EE. UU.), sede episcopal de la Diócesis anglicana de las Islas Vírgenes.